Кубок мира по биатлону сезона 2008/09 — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов (каждый этап включает в себя по 3 гонки у мужчин и женщин), которые начались 3 декабря 2008 года в шведском Эстерсунде и завершились 29 марта 2009 года в российском Ханты-Мансийске. Чемпионат мира проходил в корейском Пхёнчхане с 14 по 22 февраля 2009 года, результаты выступления на котором также будут учтены в общем зачёте Кубка мира.

Зачёт призовых мест 

В нижеприведённой таблице отражено, сколько раз представители разных стран в этом сезоне поднимались на пьедестал по итогам гонок.

Места проведения 
  Эстерсунд — с 3 по 7 декабря
  Хохфильцен — с 12 по 14 декабря
  Хохфильцен — с 18 по 21 декабря
  Оберхоф — с 7 по 11 января
  Рупольдинг — с 14 по 18 января
  Антхольц (Антерсельва) — с 22 по 25 января
  Пхёнчхан — с 14 по 22 февраля (чемпионат мира)
  Ванкувер — с 11 по 15 марта (тестовые соревнования Ванкувера-2010)
  Тронхейм — с 19 по 22 марта
  Ханты-Мансийск — с 26 по 29 марта

Изменения в правилах 
С сезона 2008-2009 годов кубковые очки стали начисляться первым сорока биатлонистам по итогам гонки, а не тридцати как прежде. В гонках с общего старта по-прежнему участвуют не более тридцати спортсменов, что связано с ограниченным числом мишеней на биатлонном стрельбище.

Этапы

Эстерсунд (3 декабря — 7 декабря 2008 года)

Хохфильцен (12—14 декабря 2008 года)

Хохфильцен (18—21 декабря 2008 года)

Оберхоф (7—11 января 2009 года)

Рупольдинг (14—18 января 2009 года)

Антерсельва (22—25 января 2009 года)

Пхёнчхан — Чемпионат мира (14—22 февраля 2009 года) 

Положение спортсменов в общем зачёте после Чемпионата мира:

Ванкувер (11—15 марта 2009 года) 

Положение спортсменов в общем зачёте после седьмого этапа:

Тронхейм (19-22 марта 2009 года) 

Положение спортсменов в общем зачёте после восьмого этапа:

Ханты-Мансийск (26-29 марта 2009 года) 

Положение спортсменов в общем зачёте после девятого этапа:

Зачёт малого Кубка мира 

Малый Кубок мира разыгрывается по каждой дисциплине отдельно. При окончательном подсчёте не берётся в расчёт одна гонка, принесшая наименьшее число очков.

Индивидуальные гонки

Спринтерские гонки

Гонки преследования

Масс-старты

Эстафета

Зачёт Кубка наций 
Рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Допинговый скандал 
3 февраля в СМИ появилась информация, что допинг-пробы А некоторых биатлонистов, взятые 5 декабря на 1-м этапе в Эстерсунде, дали положительный результат. Позже стало известно, что в употреблении допинга подозреваются 3 представителя сборной России — эту информацию подтвердили ряд официальных лиц, представляющих Россию. IBU подтвердила наличие положительных допинг-проб, но не стала разглашать фамилии спортсменов и страны, за которые они выступают, вплоть до вскрытия допинг-проб Б. Сами спортсмены об этом были оповещены сразу, им предстояло или согласиться с результатами пробы А, признав тем самым свою вину, или же ждать вскрытия пробы Б. Все спортсмены выбрали второй вариант.

Большинство биатлонных специалистов заявляли, что речь идёт об эритропоэтине (EPO), который повышает выносливость, либо о его подвиде — CERA. Однако, президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что препарат, обнаруженный в крови биатлонистов — не эритропоэтин.

Ряд специалистов и спортсменов резко высказались в адрес сборной России, несмотря на то, что окончательные результаты ещё не были известны.

12 февраля в антидопинговой лаборатории в швейцарской Лозанне завершился анализ допинг-проб Б трёх российских спортсменов. На пресс-конференции 13 февраля в 5:00 UTC было объявлено, что допинг обнаружен у Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. Все три спортсмена были отстранены от участия в соревнованиях. После чемпионата мира для всех трёх спортсменов было принято решение о двухлетнем сроке дисквалификации и аннулировании всех результатов начиная с 5 декабря 2008 года.

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2008/2009
2008 год в биатлоне
2009 год в биатлоне
Кубки мира по биатлону